— четырёхкадровая веб-манга (ёнкома) в жанре романтической комедии Идзуми Цубаки и одноименное аниме, снятое на студии Dogakobo.

С 20 июня 2015 г. продюсерская компания Frontier Works запустила Drama CD по манге.

Сюжет 
Сакура Тиё наконец решается признаться в своих чувствах парню из параллельного класса Умэтаро Нодзаки, но все её попытки объясниться приводят лишь к тому, что ей раз за разом вручают автограф. Оказывается, Нодзаки — мангака, принявший девушку за поклонницу. Когда же Сакура говорит, что всегда хочет быть рядом, молодой человек приглашает её в свой дом и предлагает помочь с рисовкой манги. Войдя в круг «официальных» ассистентов мангаки (среди которых числятся глава драмкружка Хори и прототип главной героини манги Микорин), Сакура вынуждена постоянно заниматься поиском новых образов или сюжетных ходов для манги Нодзаки , так парочка изучает своих одноклассников, которые помогают им или служат вдохновением для историй.

Персонажи 
 — главный герой. Школьник, 17 лет, учится в 2-Б классе старшей школы и рисует сёдзё мангу под псевдонимом Сакико Юмэно.
 Сэйю: Юити Накамура

 — школьница, шестнадцатилетняя ученица 2-А класса, влюблена в Умэтаро, но у неё не получается ясно выразить своё отношение к нему, в результате чего девушке приходится довольствоваться ролью «фанатки», так как Умэтаро не понимает, что имеет в виду Тиё, называя себя его «поклонницей». Отлично рисует, состоит в арт-клубе. Единственная из ассистентов Нодзаки, кто знает в лицо всех остальных.
 Сэйю: Ари Одзава

 — друг Умэтаро, учится в параллельном классе 2-Ж и помогает Умэтаро прорисовкой деталей. Прозвище — . Именно с него списан характер главной героини манги Нодзаки. Он отаку. Постоянно заигрывает с девушками, после чего страшно смущается. Старался быть для Тиё крутым семпаем, однако должной реакции не получил.
 Сэйю: Нобухико Окамото

 — одноклассница Сакуры, Нодзаки охарактеризовал её как . Баскетболистка, состоит в кружке по пению, где получила прозвище . Обожает издеваться над Вакамацу. Является причиной бессонницы Вакамацу, однако её песни мгновенно его усыпляют.
 Сэйю: Миюки Савасиро

 — друг Нодзаки из средней школы, состоял вместе с ним в баскетбольном клубе, помощник Нодзаки, накладывает скринтоны. Не подозревает о том, что Сэо и Лорелея — один и тот же человек.
 Сэйю: Рёхэй Кимура

 — одноклассница Митосибы, «принц» школы, состоит в драмкружке под неустанным наблюдением Хори.
 Сэйю: Маи Накахара

 — президент школьного драмкружка, рисует фоны для манги Нодзаки в обмен на сценарии для кружка. Частенько бьёт Касиму. Скрывает свою помощь Нодзаки от Касимы, потому что иначе она его окончательно достанет.
 Сэйю: Юки Оно

 — 27 лет, обожаемый редактор Нодзаки, изначально принятый им «в штыки» из-за проблем в работе с прежним редактором, но мгновенно заслуживший расположение юноши своим профессионализмом.
 Сэйю: Кэнта Миякэ

 — прежний редактор Нодзаки, редактор Мияко, 27 лет, легкомысленный человек, обожает енотов.
 Сэйю: Дайсукэ Оно

 — соседка Нодзаки с верхнего этажа, студентка, мангака.
 Сэйю: Аяко Кавасуми

 — младший брат Нодзаки, ученик средней школы, хорошо рисует, занимается дзюдо. Очень ленивый, но серьёзно относится к тренировкам.

 — старший брат Юдзуки, 20 лет, студент университета, однокурсник Мияко, работает в кафе.
Думает, что Нодзаки является парнем Мияко.

Манга

Аниме

Список эпизодов

Критика 
Начиная со второго тома, занявшего 18 место в еженедельном топе Oricon's weekly manga chart,, манга уверенно завоевывала лидирующие места в рейтингах по продажам: следующий (третий) том достиг 11 места, четвёртый том, разошедшийся в количестве 117,310 копий, получил пятое место, пятый том (185,392 проданных экземпляров) — 4 место в рейтинге.. В 2013 Gekkan Shoujo Nozaki-kun получила 3 место в топе 15 наиболее продаваемых манг, и 11 в перечне из 20 изданий на 2014 по гиду Kono Manga ga Sugoi! издательства Takarajimasha. Премия Манга тайсё присвоила манге 8 место по популярности издания среди женской аудитории.. На Oricon’s weekly best-sellers chart манга получила 17 место среди наиболее продаваемых серийных изданий.

Грег Смит из Fandom Post определил аниме-адаптацию популярной манги как «одновременно и воспевающую и пародирующую жанр сёдзё», отличающуюся «натуральностью» и эмоциональностью персонажей.. Дав аниме оценку «отлично», критик заметил, что для него аниме стало одной из лучших комедий сезона, отличающееся добродушием и высмеивающей некоторые приёмы сёдзё. Энди Хэнли из UK Anime Network дал оценку 7 из 10, отметив высокий уровень комедии. Ди Хоган в статье для The Mary Sue назвал адаптацию «одновременно смешной и яркой». По отзывам на Anime News Network и Tor.com аниме вошло в топ лучших на 2014.

Примечания

Ссылки 
 
  на Gangan Online
 Monthly Girls' Nozaki-kun  на Crunchyroll

Ёнкома
Веб-комиксы
Doga Kobo